How long (álbum de L.V.), álbum de estúdio lançado em 2000;
"How Long" (canção de Ace), single de 1975;
"How Long" (canção de Charlie Puth), single de 2017;
"How Long" (canção de J. D. Souther), canção lançada em 2007.

Desambiguação